WUH steht für:
 Flughafen Wuhan (IATA-Code)

wuh steht für:
 Wutun (Sprache) (ISO-639-3-Code), Kreolsprache der Tu

Abkürzung